James Martin House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 James Martin House (Alabama), ID-Nr. 81000128
 James Martin House (Maryland), ID-Nr. 96000922
 James Martin House (Tennessee), ID-Nr. 89000893